Germanism kan syfta på:

Germanism (språkvetenskap) – ett språkligt drag eller ord (form) som beror på tyskt inflytande
Germanism (ideologi) – en allmän europeisk idéströmning, och fattas som en ras- och kulturform